Szakra – miasto w Arabii Saudyjskiej
 Szakra – miasto w Katarze
 Szakra – wieś w Syrii